Пенрит () — небольшой город в графстве Камбрия (Англия), административный центр района Эден. Население — 14 756 человек.

История 
Принято считать что название города имеет камбрийские корни.

Во время расширения городского кладбища была обнаружена римская дорога. Часть дороги была распахана и было принято решение о её реконструкции, сейчас это одно из важных туристических мест города.

Среди достопримечательностей города выделяется также церковь св. Андрея построенная в 1720—1722 годах рядом с башней XIII века, возле церкви расположено кладбище с большим количеством древних крестов и надгробий, в том числе древний норвежский крест приблизительно IX века. Рядом с городом расположен замок Пенрит XIV—XVI веков.

Примечания 

Города Англии